Denumirea de Șocariciu se poate referi la următoarele localități din România:
 Șocariciu, fosta denumire a satului Lanurile din județul Buzău;
 Șocariciu, fosta denumire a satului Unirea și a comunei cu același nume din județul Călărași.